Васиљ има више значења:

 Васиљ (име), мушко име
 Василије Васиљ Гаћеша, учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 , хрватски фудбалски голман
 , хрватски фудбалер
 Васиљ (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Србија

Види још 
 Васил, мушко име